Raymond E. Feist (ur. 1945) –  amerykański autor piszący głównie literaturę gatunku fantasy
 Leslie Feist (ur. 1976) – kanadyjska piosenkarka występująca jako Feist